Cesta může být:

cesta (druh pozemní komunikace)
Pozemní komunikace nižší třídy než silnice, často s nezpevněným povrchem
 polní cesta
 lesní cesta
 stezka
 pěšina
 slovensky a moravsky: silnice

dopravní trasa
Konkrétní historická nebo turistická spojnice dvou míst, zpravidla zároveň i označení stezky samé 
 Dlouhá cesta – více různých významů (rozcestník)
 Hedvábná cesta – více různých významů (rozcestník)
 Královská cesta (rozcestník) – více různých významů

cestování, pouť, putování 
 Cesta do Canossy – historické putování, jenž provedl římský císař Jindřich IV. v lednu roku 1077
 cesta kolem světa – cesta kolem zeměkoule ve tvaru uzavřené smyčky
 kavalírská cesta – historický typ cestování
 poutní cesta – cesta k poutnímu místu

rozšířené, přenesené a speciální významy
 úvozová cesta – cesta zařezávající se do terénu
 horolezecká cesta – v horolezectví trasa výstupu na horu či skálu
 zajištěná cesta – odborný horolezecký pojem pro cestu v nepřístupném vysokohorském prostředí
 vlaková cesta – úsek koleje v železniční stanici určený pro danou jízdu vlaku
 křížová cesta – ztvárnění utrpení Krista na poslední jeho cestě z domu Pilátova až na horu Kalvárii (Golgota) (další významy v rozcestníku)
 životní cesta, cesta životem, životní pouť: průběh života, viz také biografie

místopisný název
 Cesta – osada (občina Dobrepolje) ve Slovinsku
 La Cesta – pevnost v San Marinu
 Cesta myslivců – retenční vodní nádrž na katastrálním území obce Nový Hradec Králové

matematické pojmy
 cesta (graf) – odborný matematický pojem z teorie grafů
 kritická cesta – matematický algoritmus plánování průběhu množiny činností projektu

informatika
 cesta (informatika) – udává umístění souboru v adresářové struktuře na datovém médiu

názvy organizací
 Cesta (nakladatelství) – české nakladatelství
 Cesta změny – česká politická strana
 CESTA – oficiální zkratka hnutí známějšího spíše pod názvem Cesta odpovědné společnosti

 tiskovina
 Cesta (týdeník) – týdeník pro literaturu, život a umění vycházející v letech 1919 – 1930

názvy uměleckých děl
 Cesta (kniha) – více různých významů (rozcestník)
 Cesta (Glee) – epizoda amerického muzikálového seriálu Glee
 Cesta do středu Země (rozcestník) – více různých významů
 Cesta do pekel – více různých významů (rozcestník)
 Cesta ke štěstí – více různých významů (rozcestník)
 Cesta kolem světa za osmdesát dní (rozcestník) – více různých významů
 Velká cesta – více různých významů (rozcestník)

jiný význam
 Pašijová cesta – více různých významů (rozcestník)
 Třetí cesta – více různých významů (rozcestník)

Související články 
 Cesty (rozcestník)
 Path
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Cesta“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Cesta“

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno